Polskie pułki piechoty:
 145 Pułk Piechoty – późniejszy 72 Pułk Piechoty (II RP)
 145 Pułk Piechoty (II RP) – rezerwowy pułk piechoty polskiej w 1939

Niemiecki pułk piechoty:
 145 Królewski Pułk Piechoty (6 Lotaryński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 28 lipca 1890; stacjonował w Metz; przydzielony do XVI Korpusu Armii Niemieckiej